Банатско-Аранджелово (, ) — село в Сербии, в общине Нови-Кнежевац, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1718 жителей (по переписи 1991 года — 1912 жителей).

Демография 
В селе Банатско-Аранджелово в 2002 году проживало 1372 совершеннолетних жителей, средний возраст 41,7 лет (39,3 года у мужчин и 44,1 года у женщин). В селе есть 631 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,72.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей..

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины